Хмелёвка — река в России, протекает в Усть-Кубинском и Кирилловском районах Вологодской области. Устье реки находится в 9 км по левому берегу реки Сусла. Длина реки составляет 18 км.

Хмелёвка берёт начало в восточной части обширного болота Большой Мох в километре к западу от деревни Марковская (Авксентьевский сельсовет). Течёт на юг, крупных притоков нет. Верхнее и среднее течение реки проходят по территории Усть-Кубинского района, нижнее — по территории Кирилловского. За несколько километров до устья на левом берегу реки расположена деревня Хмелевицы. Хмелёвка впадает в Суслу у деревни Тереховская.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — озеро Кубенское и реки Сухона от истока до Кубенского гидроузла, речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020100112103000005153
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103000515
 Код бассейна — 03.02.01.001
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Кирилловского района
Реки Усть-Кубинского района
Бассейн Кубенского озера